Jan Maksymiuk – profesor Politechniki Warszawskiej, specjalista z dziedziny aparatów elektrycznych
 Jan Maksymiuk (ur. 18 maja 1958) – dziennikarz, tłumacz, popularyzator języka białoruskiego